Gladiola – film del 1915 diretto da John H. Collins
Gladiola – cortometraggio del 1999 diretto da Everardo González